Evergetes fou un títol grec honorífic que es va donar a alguns sobirans, i que vol dir el Benefactor. Els més coneguts dels reis que el van portar són:
Ptolemeu III Evergetes I 246-222 aC 
 Ptolemeu VIII Evergetes II Fiscó, proclamat a Alexandria 170-169 aC, govern conjunt amb Ptolemeu VI i Cleòpatra II del 169 al 164 aC, i sol altre cop del 164 al 163 aC, rei de Cirene 163-145 aC, rei d'Egipte per segona vegada 144-131 aC, i per tercera vegada 127-116 aC.